Scheherazade, Shéhérazade oder Sheherazade bezeichnet:

 Scheherazade, eine der Hauptfiguren aus der Rahmenhandlung der persischen Geschichten von Tausendundeiner Nacht
 Musik, Film und Theater:
 Scheherazade (Rimski-Korsakow), sinfonische Dichtung von Nikolai Rimski-Korsakow aus dem Jahr 1888
 Shéhérazade, Ouvertüre (1898) und dreiteiliger Liederzyklus (1903) von Maurice Ravel
 Shéhérazade (Theaterstück) und Shéhérazade (Supervielle), Theaterstück von Jules Supervielle aus dem Jahre 1949
 Scheherazade and Other Stories, Studioalbum (1975) der britischen Progressive-Rock-Gruppe Renaissance
 Sheherazade – Mit 1001 PS ins Abenteuer, französisch-italienische Fantasy-Abenteuerkomödie (1990)
 Sheherazade (Fernsehserie), französische Zeichentrickserie (1996–2000)
 Scheherazade (2001), schweizerischer Spielfilm
 Tatort: Scheherazade, TV-Krimi (2005)
 Shéhérazade (1971), französischer Fernsehfilm (1971) von Pierre Badel
 Sheherazade – Eine Liebe in Marseille (Shéhérazade), französischer Spielfilm (2018) von Jean-Bernard Marlin

 sonstiges:
 Scheherazade (Schiff) 
 Schiffsname in dem Comic-Album Kohle an Bord der Comic-Reihe Tim und Struppi 
 (643) Scheherezade, ein 1907 nach der Geschichtenerzählerin benannter Asteroid

Siehe auch:
 Şehrazat